Kiper ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Kiper (* 1954), deutsche Schulpädagogin, Hochschullehrerin
 Herbert Kiper (1897–1978), deutscher Schauspieler, Sänger und Bühnenautor
 Jelena Wladimirowna Kiper (* 1975), russische Musikproduzentin
 Manuel Kiper (1949–2022), deutscher Biologe und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Nele Kiper (* 1983), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Kipper
 Keeper